Wacław Majewski (1891–1983) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy warszawski
 Wacław Majewski (1882–1977) – polski działacz turystyczny, taternik, narciarz
 Wacław Majewski (zm. 2020) – polski lekarz, specjalista chirurgii, chirurgii naczyniowej i angiologii, prof. dr hab.